Lukavice est un toponyme qui peut désigner :

Lukavice, un village de la municipalité de Sanski Most, dans le canton d'Una-Sana, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Lukavice, une commune du district de Chrudim, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Lukavice, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové ;
 Lukavice, une commune du district de Šumperk, dans la région d'Olomouc ;
 Lukavice, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie